Fundacja SCP – fikcyjne uniwersum
 Konary górne móżdżku
 SCP (skrótowiec z ang. Service Control Point) – węzeł w sieci GSM
 SCP: Containment Breach – gra komputerowa
 Secure copy – protokół transferu plików
 Sporting CP – portugalski klub piłkarski
 międzynarodowy kod lotniska w Saint-Crépin we Francji
 Secure copy – polecenie Unixa